Авестийское письмо () — блок стандарта Юникод, содержащий буквы, разработанные для записи зороастрийских религиозных текстов, Авесты. Также использовался для записи среднеперсидского языка.

Список символов

Компактная таблица

См. также 
 Авестийский алфавит

Примечания